Giambrone est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1977), homme politique canadien à Toronto
 (1921-2013), écrivain sportif américain
 (né en 1999), acteur américain

Homonymie de patronyme